Le Fils de l'autre, film franco-américain de Henry de La Falaise sorti en 1932
 Le Fils de l'autre, film français de Lorraine Lévy sorti en 2012